Hergest est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Hergest Ridge, colinne entre l'Angleterre et le Pays de Galles
 Lower Hergest, hameau du Herefordshire
 Upper Hergest, hameau du Herefordshire

Autres 
 Richard Hergest (v. 1754-1792), navigateur britannique
 Hergest Ridge, album de 1974 de Mike Oldfield
 Livre rouge de Hergest, manuscrit médiévaux gallois datant de 1382
 Livre blanc de Hergest, manuscrit médiévaux gallois datant de 1450

Homonymie de toponyme